Locomotiva FS 828 (I)
Locomotiva FS 828 (II)
Locomotiva FS 828 (III)